Jacques Dominati (1927-2016), homme politique français, père de Philippe et Laurent
 Philippe Dominati (1954), homme politique français, fils de Jacques
 Laurent Dominati (1960), homme politique et diplomate français, fils de Jacques